Tanzania
Mikumi – circoscrizione della regione di Morogoro 
Parco nazionale di Mikumi – area naturale protetta